Cimburk je název pro hrady a hradiště:

 Cimburk (hrad u Koryčan) – zřícenina hradu poblíž Koryčan v okrese Kroměříž.
 Cimburk (hrad u Městečka Trnávky) – zřícenina hradu nad obcí Městečko Trnávka v okrese Svitavy.
 Cimburk (hradiště) – pravěké a raně středověké hradiště na okraji Kutné Hory